Belgiens fotbollslandslag kan avse
 Belgiens herrlandslag i fotboll
 Belgiens damlandslag i fotboll